wesp, weps een veel voorkomende verspreking ,
 Wepsen, Weps lid van de Wepsen een Finoegrisch volk in het noordwesten van Rusland.